Bodo steht für:
 Bodo (Vorname), deutscher Vorname
 Bodo (Volk), Volk in Nordostindien
 Bodo (Sprache), Sprache des gleichnamigen Volkes in Nordostindien
 Bodo (Bantusprache), Sprache in der Zentralafrikanischen Republik
 Bodo D’ar, paläoanthropologische Fundstelle in Äthiopien
 Bodo-Schädel, Fossil aus der Fundstelle Bodo D’Ar in Äthiopien
 Bodo – Eine ganz normale Familie, deutscher Spielfilm (1989)
 ein Dackel in der Fernsehserie Hausmeister Krause, siehe Hausmeister Krause – Ordnung muss sein#Dackel Bodo
 Bodo (Gattung), eine Gattung der Euglenozoa mit der Spezies Bodo saltans

Bodo, Bodó bzw. Bodø heißen folgende geographische Objekte:
 Bodó (Rio Grande do Norte), Gemeinde in Brasilien
 Bodo (Nigeria), Ort in Nigeria
 Bodø, Kommune in Norwegen
 Bodø (Tettsted), Stadt in der Kommune Bodø, Norwegen
 Bodo (Timiș), Dorf in Rumänien

Bodo bzw. Bodó ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Bodó (1934–2022), ungarische Turnerin
 Antal Bodó (* 1958), ungarischer Ringer
 Béla Bodó (* 1963), ungarischer Historiker
 Christopher Bodó (* 1991), kanadisch-ungarischer Eishockeyspieler
 Cristiano Bodo (* 1968), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Saluzzo
 Eugeniusz Bodo (1899–1943), polnischer Schauspieler und Regisseur
 Friedrich Bodo (1893–1978), österreichischer Lehrer und Geograph
 Gábor Bodó (1941–2011), ungarischer Volleyballspieler
 Henricus Bodo († 1553), deutscher Geistlicher und Abt im Kloster Marienstein
 Richárd Bodó (* 1993), ungarischer Handballspieler
 Viktor Bodó (* 1978), ungarischer Regisseur und Bühnenbildner
 Zoltán Bodó (* 1957), ungarischer Sportschütze

bodo steht für:
 bodo – Das Straßenmagazin, Straßenzeitung im Raum Bochum und Dortmund
 Bodo’s Power Systems, Fachzeitschrift der Leistungselektronik
 Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Abkürzung)

Siehe auch:
 Boto

BODO